

Оркино — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Оркино — село, Петровський район, Саратовська область